Pinheiros steht für

mehrere Orte und Gemeinden in Portugal:
 Pinheiros (Monção), Gemeinde im Concelho de Monção
 Pinheiros (Tabuaço), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Tabuaço

mehrere Gemeinden in Brasilien:
 Pinheiros (Espírito Santo)
 Pinheiros (São Paulo)

Fluss:
 Rio Pinheiros